Алоним — географические и административные названия в Израиле. В переводе с иврита - «дубы».

 Алоним — кибуц на севере Израиля, недалеко от Кирьят-Тивона.
 Алоним — большой природный заповедник на западе Нижней Галилеи.